Volleyball Champions League 2013/14 steht für:

 Volleyball Champions League 2013/14 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2013/14 (Männer)